La Femme libre peut désigner :

 La Femme libre, une brochure féministe française fondée en 1832 ;
 Une femme libre (An Unmarried Woman), un film américain réalisé en 1978 par Paul Mazursky
 Une femme libre, un film français réalisé en 1969 par Claude Pierson
 Une femme libre, une pièce de théâtre en trois actes d’Armand Salacrou, créée le  au Théâtre de l'Œuvre

Homonymie de titre